Rotularia marcinowskii är en ringmaskart som beskrevs av Radwanska 1996. Rotularia marcinowskii ingår i släktet Rotularia och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
marcinowskii